Edmundo Pérez puede referirse a:

 Edmundo Pérez Yoma (1939-), político chileno, ministro de Chile (2008-);
 Edmundo Pérez Zujovic (1912-1971), político chileno, ministro de Chile (1965-1969).